Sasak (Sasak Ranah Pasisie), een bestuurslaag in Indonesië
Sasak (taal), een Bali-Sasak-taal die vooral wordt gesproken op het Indonesische eiland Lombok
Sasak (volk), een volk dat vooral op het eiland Lombok woont